Денис-непоседа () — американский анимационный сериал, выпускавшийся с 1986 по 1988 годы на канале Fox Kids. В России транслировался на Jetix, затем на KidsCo.

Сюжет 

Мультфильм рассказывает о приключениях 6-летнего мальчика Дениса, который постоянно досаждает своему 60-летнему соседу мистеру Джорджу Уилсону, тем не менее не желая этого. Также у Дениса есть пёс Раф, который в серии «Поживи в шкуре Рафа» случайно поменялся с Джоуи телами.

Мультфильм был создан по мотивам одноименного комикса.

Список серий

Season 1: 1986–1987 
 So Long, Old Paint/Trembly Assembly/Private I
 A Visitor from Outer Space/Train That Boy/Genie Madness
 Cheer Up/Ghostblusters/The Life You Save
 Shark Treatment/Jungle Bungle/Racetrack Menace
 All the President's Menace/The Love Rowboat/Wilson the Menace
 Fishing for Trouble/Future Fortune/Time Bomb
 Spa Blahs/Whale of a Tale/Disaster on the Green
 Here, Kitty!/Circus Berserkus/The Monster of Mudville Flats
 The Price of Stardom/Space Menace/The Magic Flute
 Dennis' Yard Sale/The Abominable Snow Menace/It Came from the Planet Dennis
 Snowman Madness/The Invisible Kid/Home Destruction
 Chitty Chitty Moon Walk/Wet 'N Wild/Dennis at the Movies
 The Supermarket/The Big Candied Apple/The Defective Detector
 Henry the Menace/Come Fly with Me/Camping Out
 Up Up and Away (From Here)/Going Ape/Dennis the Pirate
 It's a Ruff Life/Professor Myron Mentalapse/Dennis Race 2000
 A Better Mousetrap/The Wizzer of Odd/Canine Car Wash
 Ride'Em Cowboy/Tenting Tonight/A Hair Raising Tale
 Medieval Evil/Beaver-Mania/Say Uncle
 Hopping Mad/Mayan Mayhem/The Big Power Trip
 Strong Medicine/Gold Strike/Lights! Camera! Mud!
 Invasion of the Blob/Wild West Show-Down/The Hen Party
 Up Up and Oh Boy!/The Company Picnic/Aw Nuts!
 Clip-Joint Capers/Tanks for the Memory/Second Honeymoon
 A Couple of Coo-Coos/The Cloneheads/Nothing But the Tooth
 Mummy's Little Boy/Horsing Around/Dennis Plasters Pamplona
 Dennis Predicts/Dennis & the Kangaroo Cavalry/Meatball Mess
 My Fair Dennis/A Good Knight's Work/Life in the Fast Lane
 A Nightmare at the Opera/A Royal Pain/Having a Marbleous Time
 Marky the Menace/Dennis the Genius/A Step Ahead
 The Boss Gets Scalped/Mr. Dennistein/Lean Green Jumping Machine
 Laundry Business/Journey to the Center of Uncle Charlie's Farm/Dennis Springs Into Action
 Ruff's Hat Trick/A Moving Experience/Lemon-Aid
 Sounds in the Night/Dennis Does Hollywood/Ruff to the Rescue
 The Bicycle Thief/Menace of the Mine Shaft/Margaret's Birthday Party
 So Sorry!/Shock Therapy/Yard Wars
 Ruff's Masterpiece/Going to the Dogs/Big Baby
 Building a Better Dog House/Dennis and the Dragon/Hic!
 Strike Up the Band/Queen of Chinatown/Tale of a Tux
 Give a Little Whistle/Charmed I'm Sure/After Hours
 Baseball's Best Ballplayer/Mr. Wilson's Diet/The Backyard Band
 Double Dennis/Timber Wolves/Help Not Wanted
 Million Dollar Dennis/3-D and Me/Barber Shop Disharmony
 Bowling for Dennis/Dennis Conquers the Navy/The Longest Half-Yard
 Vampire Scare/Give Me Liberty or Give Me Dennis/Wilson for Mayor
 Dangerous Detour/The Prodigy/The Chimp
 High Steel/Bicycle Mania/Little Dogs Lost
 Dennis Destroys Dallas/Black & Blue Hawaii/Oil's Well That Ends Well
 Door to Door Bore/Dennis in Venice/Young Sherlock Dennis
 Surf's Up/Yo Ho Ho/The Karate Kiddie
 Dennis and the Deep/K-9 Kollege/Housepests
 Animalympics/No Bones About It/Dennis Takes the Cake
 Quiet Riot/The Magic Pen/A Feeling for Stealing
 Househusband Henry/Wheeling & Double-Dealing/Stop That Car!
 Lights, Camera, Auction!/Boy Ahoy/Faulty Alarm
 Hail to the Chief/Dennis in Microchipland/Handy Dandy Dennis
 Dennis the Businessman/Soccer it to Me, Dennis/Camp Over Here-Over There
 Hullaballoo at the Harmony Homes/Phantom of the Wax Museum/Dennis and the Gypsy Woman
 Attack of the Giant Tomatoes/The Dinosaur Doozy/Funhouse Grouch
 Dennis Rocks Out/Deserted with Dennis/Fashionable Menace
 Back to the Drawing Board/Part-Time Helper/G.I. George
 Wanted: Scarface Wilson/Ruff Come Home/10-4 Dennis
 Heroes Unwelcome/The Martians are Coming/Ancient Olympics
 Pool Haul/Fool for Gold/Nothin' to Be Afraid Of
 Yankee Doodle Dennis/Dennis the Barnstormer/Trial and Error

Season 2: 1988 
 Frankenstymied/Space Race/The Incredible Shrinking Dennis
 The Great Pie Swap/Climb of the Century/Little Beauty Shop of Horrors
 Crummy Mummy/Swiss Family Mitchell/Pie in the Eye
 It's Magic Time/Dennis in Wonderland/Water on the Brain
 Tunnel Vision/Super Duper Dennis/Ice Show Show-Off
 Snow Wars/The Moroccan Pigeon/Dennis of the Jungle
 Young at Heart/Thor-Sicle/A Word from Our Sponsor
 A Froggy Day/Loch Ness Mess/Box Office Smash
 Menaced Marriage/Dennis of the Yukon/Seal of Approval
 Instant Replay/Underwater Wonderland/Safe at Home
 A Fox Tale/Gorilla Warfare/Shared Interest
 Kooked Goose/Pell Mell Hotel/The Old Ball Game
 The Wright Stuff/Hassle in the Castle/Wilson's Night Out

Русский дубляж 
Роли дублировали:

 Светлана Шейченко - Деннис Митчелл, Джои Макдональд, Алиса Митчелл (некоторые серии), Марта Уилсон (некоторые серии)
 Татьяна Иванова - Маргарет Уэйд, Алиса Митчелл, Марта Уилсон, ПиБи Каппа
 Николай Буров - Джордж Уилсон, Генри Митчелл
 Александр Котов - Долговязый Джейнус, Генри Митчелл (некоторые серии), ПиБи Каппа (некоторые серии)
Владимир Маслаков - Джордж Уилсон (некоторые серии), Долговязый Джейнус (некоторые серии)

Примечания

Ссылки 
  Денис-непоседа на foxmults.ru

Мультсериалы США, запущенные в 1986 году
Мультсериалы Канады
Мультсериалы Франции
Мультсериалы-ситкомы
Мультсериалы о детях
Мультсериалы США, завершённые в 1988 году